Az alábbi településeken közlekednek vagy közlekedtek 122-es, továbbá -es, 122E jelzésű menetrend szerinti autóbuszjáratok: 

 122E busz (Budapest)
 122-es busz (Budapest, 1968–1976)megszűnt
 122-es busz (Budapest, 2008–2023)megszűnt
 -es busz (Budapest, 1990–2008)megszűnt

 122-es busz (Pécs)megszűnt